Пётр Абрамович Тикиляйнен (1921—1941) — младший сержант, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 3 августа 1921 года в деревне Марково Бегуницкой волости Петергофского уезда в семье крестьянина, ингерманландец.

В 1939 году по окончании школы в деревне Красная Мыза был призван в Красную армию. Участвовал в Советско-финской войне (рядовой соединения 71-й стрелковой дивизии).

В 1941 году учился в полевой школе младших командиров.

В Великую Отечественную войну — командир отделения 52-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии 7-й армии. Не раз проникал в расположение врага с целью разведки.

28 июля 1941 года в районе Ристисалми в течение дня отделение под его командованием героически сдерживало ожесточённое наступление противника, не пропуская его к дороге, ведущей через Вохтозеро и Спасскую Губу на Петрозаводск. Когда закончились гранаты, Пётр Тикиляйнен поднял бойцов отделения в рукопашную штыковую контратаку. В этом бою младший сержант Пётр Тикиляйнен погиб смертью храбрых.

Похоронен в воинской Братской могиле в городе  Республики Карелия.

Семья 
Мать — Анна Степановна Тикиляйнен, после Великой Отечественной войны проживала в Ленинграде.

Память 
 В 1966 году на могиле в Суоярви установлен бюст.
 В городах Петрозаводск и Суоярви именем героя названы улицы.
 В средней школе деревни Красная Мыза установлена мемориальная доска.
 В деревне Марково на доме, где жил Тикиляйнен, установлена памятная доска.
 Имя Тикиляйнена носил рыболовный траулер «Пётр Тикиляйнен», приписанный к порту Мурманск.
 Портрет Петра Тикиляйнена установлен в Галерее Героев Советского Союза, открытой в 1977 году в городе Петрозаводске.
 У озера Толваярви в Суоярвском районе установлен памятник на месте гибели Петра Тикиляйнена.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
 Награждён орденом Ленина.

Примечания

Литература 
 
 Арентова О. «…Они не пропустили врага»: [Герой Совет. Союза П. А. Тикиляйнен] // Суоярвский вестник. — 2004. — 2 июля
 Вечно живой // Ленинская правда, 1968, 22 июня.
 Дементьева А. Разведчик Петр Тикеляйнен // На рубеже. — 1951. — № 5. — С. 51—54.
 Мутанен П. А. Бой у Ристисалми : документальная повесть [о Пиетаре Тикиляйнене] / [пер. с фин. Мильи Коскела]. — Петрозаводск: Карелия, 1984. — 211 с.
 Опарин В. Бесстрашный разведчик. [Герой Советского Союза П. А. Тикиляйнен]. — Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1961. — 56 с.
 Савельева И. Он защищал карельскую землю : [об участнике Великой Отечественной войны П. А. Тикиляйнене] / Ия Савельева // Суоярвский вестник. — 2010. — 6 июля.

Ссылки 
 
 Из наградного листа — Герой Советского Союза Тикиляйнен Пётр Абрамович.
 Тикиляйнен Пётр Абрамович — Герой Советского Союза.
 Тикиляйнен Пётр Абрамович.
 Могила Героя Советского Союза П. А. Тикиляйнена

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)